O74 steht für:
 O74, ICD-10-Code für Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O74, FAA-Code für den Elliotts Landing Airport in Mount Victory, Ohio, Vereinigte Staaten

O74